In 1920/21 werd het vijfde Thürings voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond. Het was het tweede seizoen van de Kreisliga.

VfB 1907 Coburg werd kampioen en plaatste zich voor de Midden-Duitse eindronde. De club werd vierde op zeven teams in de groepsfase.

Kreisliga

1. Kreisklasse

Nordthüringen

Erfurt TS nam enkel aan de terugronde deel.

Südtüringen

Ostthüringen

Groep A

 Play-off

Groep B

Westthüringen

Groep A

 Play-off heen

 Terug
 Play-off

Omdat SC Meiningen een niet-speelgerechtigde speler had opgesteld werd Germania Mehlis naar de eindronde gestuurd.

Groep B

Wartburg

Eindronde

Externe links
 fussball-historie.de
 Euroleagues

Thürings voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1920/21